Molybdänbromid steht für: 

 Molybdän(II)-bromid, MoBr2
 Molybdän(III)-bromid, MoBr3
 Molybdän(IV)-bromid, MoBr4
 Molybdän(V)-bromid, MoBr5